Espanyol, o llengua castellana (codi d'idioma no pertanyent a l'ISO)
 Codi ISO 3166-1 per a Espanya.
 Pesseta, codi ISO 4217 per a l'antiga moneda d'Espanya.
 La selecció espanyola a diferents competicions esportives, com els Jocs Olímpics.
 ESP (guitarres)
 Percepció extra-sensorial, una habilitat paranormal.
 ESP o ESC (Electronic Stability Control - de l'alemany "Elektronisches Stabilitäts Programm"), marca registrada de Bosch per al control d'estabilitat usada als automòbils.